Gießen bezeichnet:
 Gießen (Urformen), ein Fertigungsverfahren, gemeint ist meist das Gießen von Metallen, siehe Gießen (Metall)
 Bewässerung, in Landwirtschaft und Gartenbau, insbesondere als Berieselung

Gießen oder Giessen ist ein Eigenname:
 Gießen (Schiff, 1908), ein Schiff der Gotha-Klasse

Personen:
 Bill Cormann Giessen (1932–2010), US-amerikanischer Physiker
 Hans Giessen (* 1962), deutscher Hochschullehrer und Publizist
 Josef Giessen (1858–1944), bayerischer Politiker
 Mathilde Kliefert-Gießen (1887–1978), deutsche Malerin
 René Giessen (* 1944), deutscher Dirigent, Komponist und Mundharmonikamusiker

geographische Objekte:
 Landkreis Gießen, Hessen
 Regierungsbezirk Gießen, Hessen
 Burg Gießen, in Kressbronn am Bodensee, Baden-Württemberg

Gemeinden und Gemeindeteile:
 Gießen, Stadt in Hessen
 Gießen (Kressbronn), Ortsteil der Gemeinde Kressbronn, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gießen (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gießen (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Giessen (Wädenswil), Ort in der Gemeinde Wädenswil im Schweizer Kanton Zürich

Gewässer: 
 Generisch und zur Etymologie siehe Giessen (Flussname)
 Giessen (Aare), linker Zufluss der Aare bei Rohr, Stadtteil Aarau, Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Giessen (Chrintelbach), Wasserfall im Lauf des Chrintelbachs (zum Homburgerbach) bei Rünenberg, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft
 Giessen (Eibach), Wasserfall im Lauf des Eibachs (zur Ergolz) bei Kilchberg, Bezirk Sissach, Kanton Basel-Landschaft
 Giessen, früherer Name der Giesse (Gürbe), Bach in der Auenlandschaft der Aare südlich von Bern und rechter Zufluss der Gürbe
 Rohrer Giessen, linker Zufluss der Giessen (Aare) bei Rohr, Stadtteil Aarau, Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Giessen (Ill), linker Zufluss der Ill bei Sélestat (deutsch Schlettstadt), Département Bas-Rhin (deutsch Niederelsass), Région Grand Est, Frankreich
 Gießen (Iller), linker Zufluss der Iller nach Dietenheim; zuvor ausgeleitet am Illerwerk Unterdettingen, Gemeinde Dettingen an der Iller, beide Orte im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg; siehe auch Liste von Zuflüssen der Iller
 Giessen (Inn) – zwei Zuflüsse des Inns im Bundesland Tirol; flussabwärts:
 Arzler Bach (Arzler Gießen, Rumer Augiesen, Haller Giessen), linker Zufluss bei Innsbruck/Hall
 Strasser Giessen, rechter Zufluss bei Strass im Zillertal, Bezirk Schwaz
 Giessen (Kempt), rechter Zufluss der Kempt gegenüber Grafstal, Gemeinde Lindau, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Giessen (Rhein), zur Beneden-Merwede bei Hardinxveld-Giessendam, Südholland, Niederlande
 Giessen (Thur), Nebenfluss der Thur, Schweiz
 Giessen (Werdenberger Binnenkanal), linker Zufluss des Werdenberger Binnenkanals (neben dem Alpenrhein) nach Buchs, Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen
 Gießen (Worms), ein ehemaliger Nebenarm des Rheins bei Worms

Siehe auch:

 Giessen-Preis
 Gieß (Begriffsklärung)
 Gießenbach (Begriffsklärung)
 Gießbach (Begriffsklärung)
 Giesbach (Begriffsklärung)
 Gießen-Test, ein psychologischer Persönlichkeitstest
 Giesen (Begriffsklärung)
 Gissen
 Guss (Begriffsklärung)